

Wydarzenia 

 Europa
 Barcelona została opanowana przez Maurów
 panowanie króla Longobardów Liudpranda

Zmarli 
 Fazang - chiński mnich i filozof buddyjski, trzeci patriarcha szkoły huayan (ur. 643)

712